Plaats in Indonesië
 Sungai Harapan (Kampar Kiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Sungai Harapan (Sekupang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batam in de provincie Riouwarchipel
 Sungai Harapan (Singkep Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lingga in de provincie Riouwarchipel